Simón Bolívar kan verwijzen naar:
Simón Bolívar, een Zuid-Amerikaanse vrijheidsstrijder
Simón Bolívar (Anzoátegui), gemeente in Venezuela
Simón Bolívar (Miranda), gemeente in Venezuela
Simón Bolívar (Zulia), gemeente in Venezuela
Simón Bolívar (provincie), provincie in Bolivia
Simon Bolivar (schip), passagiersschip van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij

Zie ook
Bolívar (doorverwijspagina)